Okręty US Navy o nazwie USS  "Vigilant":
 Pierwszy  był kutrem celnym. W służbie w latach 1812-42.
 Drugi  był holownikiem. Wszedł do służby w 1898, skreślony w 1927.
 Trzeci  później USS SP-406 był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-18.
 Czwarty  był kutrem United States Coast Guard, który służył w marynarce w 1941-46.
 Piąty  HSV Vigilant (JHSV-2) jest szybkim okrętem transportowym, którego budowę zatwierdzono w 2010.

Vigilant